Hustert steht für:

 Hustert (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Hustert (Heiligenhaus), ein Wohnplatz in Heiligenhaus, Kreis Mettmann

Hustert ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hustert (* 1900; † unbekannt), deutscher politischer Aktivist